A Hazbin Hotel, egy amerikai felnőtt animációs musical web sorozat, amit Vivienne "ViziePop" Medrano. A sorozat középpontjában Charlie Morningstar (Eredetileg: Charlie Magne), Lucifer lánya áll, aki úgy határoz, hogy hotelt alapít azzal a céllal, hogy az oda kerülő démonokat és bűnösöket megtisztítva a mennybe kerüljenek. A sorozat bevezető epizódja a YouTube-on lett bemutatva 2019. október 28-án, amit teljesen szabadúszó animátorok készítettek, és az epizód teljes mértékben Medrano Patreon támogatói finanszírozásából készült. A sorozat első évadát az A24 készíti, és elvileg egy hivatalos Streaming platformon fog debütálni. Habár a sorozathoz csak 1 epizód készült, 2020 augusztusára egy kész rajongótábor alakult ki. A 31 perces első epizódot 2022 augusztusáig 78 millióan tekintettek meg.

2022. október 28-án, az első epizód megjelenésének 3. évfordulóján, kikerült Vivienne csatornájára az első évad hivatalos teasere, melyben kiderült, hogy az első évad 2023 nyarán érkezik.

A pilot népszerűsége és sikere lehetővé tette, hogy Medrano készítsen egy Spin-off sorozatot Helluva Boss néven, melynek pilóta epizódja 2019. november. 25-én jelent meg, majd az első évad 2020. október. 31-én startolt és 2021. október. 31-én zárult. A sorozat második évada 2022. július. 30-én indult.

A sorozat pilóta epizódjához, hivatalos magyar szinkron nem készült, de 2020. március. 15-én készült egy nagy sikerű rajongói szinkron, ami a Namito csatornán debütált.

Történet 
A sorozat Charlie Morningstart (Eredeti hangja: Jill Harris), a pokol hercegnőjét, az optimista démont és a trónörököst követi nyomon, amint azon küszködik, hogy megnyissa a "Happy Hotelt" amelyben a bűnös lelkek illetve a démonok megváltást nyerve a mennybe jutnak. Ez az ötlet Charlie-ban akkor merül fel, mikor megunja a pokolban való túlnépesedést okozta évi "tisztogatást," melynek során angyalok szállnak alá a mennyből, a pokolba, hogy egy csomó démont kivégezzenek.

Charlie odaadó menedzsere, és legjobb barátnője, Vaggie (Eredeti hangja: Monica Franco), és első kuncsaftjuk, a pornószínész Angel Dust (Eredeti hangja: Michael Kovach), segítségével elhatározza, hogy véghez viszi álmát. Ám az élő adásban történő balul elsült bejelentést követően, Charlie terve felkelti a nagyhatalmú "Rádiódémon" Alastor (Eredeti hangján: Edward Bosco) figyelmét, aki annak ellenére segít a csapatnak, hogy nevetségesnek találja Charlie tervét. Alastor bevonja még a Hotelba Niftyt a Hotel takarítójának, és Huskot a hotel csaposának.

Szereplők

Epizódok

Pilóta (2019)

1. évad (2023-)

Más média

Webképregények 
2020 júliusában lett kiadva a Vivienne által rajzolt első Hazbin Hoteles webképregény, mely a "Dirty Healings" (magyarra fordítva: Mocskos gyógyulások) címet viselte. A 22 oldalas történet Angel Dustra fókuszált, hogy hogyan akadt rá a Happy Hotelre. A képregény a hivatalos Hazbin Hotel oldalon elérhető. A második képregény a "Day in the Afterlife" (magyarra fordítva: Egy nap a túlvilágban) címet viseli, és Alastorra fókuszál, akinek a pokolbeli mindennapjait láthatjuk. A 16 oldalas képregény 2020. október. 19-én került fel a hivatalos Hazbin Hotel weblapra.

"Addict" zene és videóklip 
Az "Addict" (magyarra fordítva: Függőség), egy animációs zenei videó, melyet 2020. július. 17-én adtak ki Medrano YouTube csatornáján. A dalt Silvia Hound szerezte, Michael Kovach és Kelly Boyer közreműködésével. A középpontban Angel Dust és Cherri Bomb kapcsolata, valamint Angel és gonosz főnöke Valentino kapcsolatát mutatja be, a klip témája még Angel drog függősége is. A zenei klip célja az volt, hogy a nézők mélyebben megismerjék Angel és Cherri múltját. A dal 2020. július. 21-én 3.helyre került az iTunes "táncdal" listájára. Ezenkívül a 14.helyre került az Egyesült Államok Dance/Electronic Songs listáján, a 4.helyre került a Dance/Electronic Digital Songs listáján, és a 77.helyen végzett a Dance/Electronic Songs évzáró listáján. A zenei kliphez nem hivatalos magyar fordítás is készült, Lisa Eve csatornán, GGeery közreműködésével.

Helluva Boss 
Egy spin-off sorozat, a Helluva Boss (szabadfordításban: Pokoli főnök), pilóta epizódja 2019. november 25-én debütállt Medrano YouTube csatornáján. A sorozat hivatalos első évada 2020. október. 31-én indult, majd 2021. október. 31-én zárult. A második évad 2022. július. 30-án indult. A sorozat a Hazbin Hotel világában játszódik, de a szereplők eltérők, és a Hazbin Hotelből egy karakter sem bukkan fel az epizódokban. Ezenfelül a sorozat bővíti a Hazbin Hotel világát, a poklot, hisz több társadalmat és csoportot megismerhetünk benne. Ehhez a sorozathoz is készült nem hivatalos magyar szinkron (több is), de a leghíresebb a YinSasin csatorna fordításai, akik 2020. március. 29-e óta gyártják a magyar szinkront a sorozathoz.

Gyártás és kiadás 
A pilóta egyes szereplői már évek óta jelen voltak Medrano korábbi munkáiban. Medrano az SVA egyik munkatársával dolgozott a Hotel külsőjén. Eredetileg a pilótát egy felnőtt vígjátéknak tervezték "perverz, és démoni esztétikával". Több mint hat hónapba telt megírni az epizódot és az animáció pedig két évig zajlott (2017-2019). Az animációt követő hónapokban elkezdődtek a plakátok és az előzetesek terjesztése, hogy több rajongót szerezzenek. A sorozat különböző LMBTQ karaktereket tartalmaz, ide tartozik Angel Dust, aki egy meleg pókdémon, Charlie aki egy biszexuális karakter, Vaggie aki történetesen egy leszbikus hölgy, illetve Alastor aki pedig egy aszexuális démon. 

2019. október. 28-án jelent meg az epizód, és 2021. februárjára elérte az 54 milliós megtekintést.

2020. augusztus 7-én, az A24 megvásárolta a Hazbin Hotel jogait, és elkezdték gyártani az első évadot. 2021 januárjában egy fehér könyvben taglalták a felnőtt animációs sorozatok növekedését, melyben John Evershed a Mondo Media alapítója dicsérte a sorozat minőségét és humorát. 

2021 februárjában Medrano az Insidernek adott egyik interjújában, elmondta, hogy nem érti hogy lehet az, hogy ekkora rajongó tábora van a Hazbin Hotelnek, hisz a sorozatnak csak egy epizódja van, pedig már most vetekszik a sorozat rajongótábora, a többi sok évaddal rendelkező sorozatok rajongótáborával. Ezek mellett még izgalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nagyon örül az A24 segítségének. Ebben a hónapban Medrano tisztázta Twitteren, közölte, hogy nem fogja ott hagyni a sorozatot, csak a rendezői és az írói munkát profibbak fogják végezni, ő pedig ezalatt a webképregényeken fog dolgozni.

2021. decemberében a Hazbin Hotel hivatalos Twitter fiókján lett posztolva, egy kis teaser az első évadhoz. Ezen felül Elsie Lovelock, Michael Kovach, Krystal LaPorte és Michelle Marie posztolták, hogy nem fogják tovább szinkronizálni sorozat béli karaktereiket, hisz nem hívták őket vissza a sorozathoz. Azonban annak ellenére, hogy az A24 eltávolította őket a projektből, mind a négyen tovább támogatják a projektet. Medrano később közölte, hogy a karaktereit mindennél jobban szereti, és hogy a karakterek sorsa jó kezekben vannak. 

2022. február. 22-én a Hazbin Hotel hivatalos Twitterjén posztolták Charlie, Alastor és Angel Dust új designját. 2022. március. 3-án Medrano közölte, hogy a pilóta epizódot animáló csoportok közül sokan visszatérnek az első évad animálására, hogy megmaradjon a sorozat "indie" szelleme. A SpindleHorse mellett a Princess Bento Studios, a Bento Box Entertaiment és a Princess Picutres is csatlakozott a projekthez.

Fordítás

További információk 

 Hazbin Hotel az Internet Movie Database-ben (magyarul)
 Hivatalos weboldal

Amerikai számítógépes animációs sorozatok